Ghiacciaio Chapman – Ghiacciaio nella Terra di Palmer
Ghiacciaio Chapman – Ghiacciaio nella Terra Vittoria